Divariscintilla — рід двостулкових молюсків родини Galeommatidae. Містить 7 видів.

Види 
 Divariscintilla cordiformis, PM Mikkelsen & Bieler, 1992
 Divariscintilla luteocrinita, PM Mikkelsen & Bieler, 1992
 Divariscintilla maoria, Powell, 1932
 Divariscintilla octotentaculata, PM Mikkelsen & Bieler, 1992
 Divariscintilla toyohiwakensis, Yamashita, Haga & Lützen, 2011
 Divariscintilla troglodytes, PM Mikkelsen & Bieler, 1989
 Divariscintilla yoyo, PM Mikkelsen & Bieler, 1989

Примітки 

Гетеродонтові
Роди молюсків